Die Gaz de France Stars 2006 waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Hasselt. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 28. Oktober bis 5. November 2006 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Kaia Kanepi mit 6:3, 3:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:2 und 6:3 gegen Eleni Daniilidou / Jasmin Wöhr.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Hasselt (Belgien)